Pride 3 foi um evento de Artes marciais mistas realizado pela KRS-Pride (posteriormente renomeada para Pride Fighting Championships). Aconteceu na Nippon Budokan em Tóquio, Japão em 24 de Junho de 1998.

Resultados

Referências
 sherdog.com
 página oficial do PrideFC

Desporto de Tóquio
Desporto no Japão em 1998
1998 nas artes marciais mistas